ВХЛ в сезоне 2021/2022 — двенадцатый сезон Высшей хоккейной лиги (спонсорское название Париматч Высшая хоккейная лига — Кубок Шёлкового пути). Стартовал 3 сентября 2021 года и завершился 26 апреля 2022 года финальной серией Кубка Петрова.

Формат турнира 
Регулярный сезон начался 3 сентября 2021 года в Ханты-Мансийске матчем Кубка Открытия между чемпионом и финалистом плей-офф предыдущего сезона — местной «Югрой» и новокузнецким «Металлургом». Хозяева победили в серии буллитов. Регулярный сезон закончился 17 февраля 2022 года.

Матчи плей-офф стартовали 21 февраля 2022 года со стадии 1/8 финала и завершились 26 апреля 2022 года финальной серией Кубка Петрова.

Каждая команда сыграла по 52 матча. Всего в регулярном чемпионате сыграно 702 встречи.

Клубы-участники

Изменения 
В сезоне 2021/2022 не принимает участие «Динамо» (Московская область) и появились два новых клуба — АКМ (Тульская область) и «Омские крылья» (Омск).

Клубы

Плей-офф

1/8 Финала

1/4 Финала

1/2 Финала

Финал

Сетка плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ
 Календарь матчей Париматч Высшей хоккейной лиги сезона 2021/2022 (PDF-файл)
 Состав участников Париматч Высшей хоккейной лиги сезона 2021/2022 (PDF-файл)
 Регламент Париматч Высшей хоккейной лиги сезона 2021/2022 (PDF-файл)

Высшая хоккейная лига